Mike Newell – angol labdarúgó, edző
Mike Newell – brit filmrendező és producer